Candomblé é uma religião derivada do animismo africano onde se cultuam os Orixás, voduns, inquices dependendo da nação. Sendo de origem totêmica e familiar, é uma das religiões afro-brasileiras praticadas no Brasil, pelo chamado povo do santo, mas também em outros países como Uruguai, Argentina, Venezuela, Colômbia, Panamá, México, Alemanha, Itália, Portugal e Espanha.

O candomblé é encontrado em todos os estados brasileiros. No Rio de Janeiro é descrito por Agenor Miranda Rocha

História 

A História do candomblé é dividida de acordo com a distribuição dos escravos no território brasileiro.

Antes da abolição da escravatura o candomblé já existia mas não com esse nome. Eram as várias religiões tradicionais africanas trazidas pelos escravos da África praticada nas senzalas ou em lugares afastados no meio da mata. Eram chamados de batuque de negros, que tanto podia ser o batuque de roda como roda de capoeira.

Maranhão 
No estado do Maranhão o terreiro mais antigo é a Casa das Minas, em São Luís.

Pierre Verger escreveu: "A Casa das Minas teria sido fundada pela rainha Nan Agontime, viúva do Rei Agonglô (1789-1797), vendida como escrava por Adanuzam (1797-1818), que governou o Daomé após o falecimento do pai e foi destronado pelo meio irmão, Guezô, filho da rainha (1818-1858). Guezô chegou a organizar uma embaixada às Américas para procurar a sua mãe, que não foi encontrada."

Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe 
Em quase todo nordeste a nação Nagô-Ebá ou Xangô do Nordeste é a mais frequente, porém o Xambá é mais comum ser encontrado em Alagoas e Pernambuco.

Bahia 
A primeira casa de candomblé Queto do Brasil e em Salvador que se tem notícia é o Candomblé da Barroquinha e a primeira casa de Candomblé Jeje foi fundada em Cachoeira e São Félix por Ludovina Pessoa, natural do territórios dos maís, no daomeana, que foi escolhida pelos voduns para fundar três templos na Bahia, entre eles a Roça do Ventura (Cué Cejá Hundé). A primeira casa de Candomblé Bantu também foi em Salvador chamada de Raiz do Tumbensi ou Tumbensi é uma casa de Angola considerada como a mais antiga da Bahia, fundada por Roberto Barros Reis, (Tata Quimbanda Quinunga sua dijina) por volta de 1850, era um escravo angolano, após seu falecimento passou a ser comandada por Maria Genoveva do Bonfim mais conhecida como Maria Neném.

Com as batidas policiais nos terreiros de candomblé e a perseguição e prisão dos adeptos e objetos de culto, algumas ialorixás resolveram migrar para o Rio de Janeiro em busca de mais tranquilidade para cultuar os Orixás.

Rio de Janeiro 
Associação dos Remanescentes do Quilombo Pedra do Sal fica no bairro da Saúde

A primeira casa de candomblé do Rio de Janeiro que se tem notícia foi fundada no bairro da Saúde, por Mãe Aninha, Bamboxê e Obá Saniá em 1886.

Nos anos 50 e 60 as casas de maior afluência na periferia do Rio de Janeiro, eram o Terreiro Bate Folha, em Anchieta (nação Congo), o Ilê Axé Opô Afonjá em Coelho da Rocha (nação Ketu) e Joãozinho da Gomeia - Duque de Caxias (nação Angola).

Rio Grande do Sul 
No estado do Rio Grande do Sul tanto o Candomblé como o Batuque são fruto de religiões dos povos da Costa da Guiné e da Nigéria, com as nações Jêje, Ijexá, Oió, Cabinda e Nagô.

O Candomblé Angola também é encontrado no Rio Grande do Sul. A referência que se tem do terreiro de Angola é na pessoa de pai Paulo de Oxosse na cidade de Santa Cruz do Sul, interior do estado do RS.

Um dos principais representantes do Batuque foi o Príncipe Custódio de Xapanã, no Candomblé de Angola Mãe Arlete (Mametu Samba Diá Maza) de Cucueto (Iemanjá), conhecida por sua festa para Iemanjá que reune milhares de pessoas em Guaíba e Mãe Iná (Mametu Ti Inquice Quizaze) de Xangô (Inzazi), que há mais de 30 anos se dedica à assistência da comunidade carente do município de Guaíba.

Língua Gurunsi, Grusi, Grunci

Grunci ou línguas grusi é uma das línguas dos negros gurunsis, gruncis, grunces ou guruncis, segundo o capitão Binger, os negros africanos que foram e são conhecidos na Bahia pela designação de negros galinhas, que falam um número aproximado de 98 dialetos do grupo idiomático gur.

Uma das Ialorixás do Candomblé Mãe Aninha, se sabia, etnicamente, descendente de africanos gurunsi, que são povos que ainda hoje habitam as savanas do norte de Gana e do Togo e ao sul de Burquina Fasso e que nenhuma relação étnica ou histórica mantinha com iorubá até o tráfico negreiro, ela era da "nação" Grunci. Existe um pequeno contingente de falantes de dialetos gur nas áreas mais afetadas pelo tráfico negreiro para as Américas, que são os Bariba e os lobás, do centro-norte do Benim.

Existiu um núcleo residencial africano denominado Galinheiro, uma suposta referência ao termo Galinhas, como eram conhecidos os  africanos Gruncis no Brasil. Fontes orais cachoeiranas  afirmam que no Galinheiro africanos fardados e armados de “porretes” e outras armas brancas impediam o acesso de estranhos ao local. Desse lugar também irradiavam os movimentos iracundos negros, chegando a existir casas onde se fazia cultos islâmicos, que o povo do santo local identifica como “candomblé de Malê”. É possível que a denominação "galinha" provenha do fom agonlìnu, nome que até hoje serve para designar uma população do território maí, a noroeste de Abomei, e que não possui nenhuma relação conhecida com as populações falantes de dialetos gur das savanas ao norte.

Bibliografia 
 - A família idiomática gur no Ethnologue
 - Feitiço de Oxum - Um estudo sobre o Ilê Axé Iá Nassô Ocá e suas relações em rede com outros terreiros pdf
 - O candomblé da Bahia na década de 1930 por Vivaldo da Costa Lima
 - Origens do Candomblé em São Paulo
 - Universidade Federal da Bahia sobre o candomblé Bantu
 - Terreiros de Candomblé de,Cachoeira e São Félix

 Silveira, Renato da, Candomblé da Barroquinha, Editora: Maianga ISBN 8588543419
 Valéria Gomes Costa, Fluxo e Refluxo: Africanos e Crioulos Pós-1888 Nas Religiões Afrodescendentes Entre Recife e Maceió
Na gamela do feitiço: repressão e resistência nos candomblés da Bahia Júlio Santana Braga EDUFBA, 1995
Teorias Antropológicas Por Juarez Tadeu de Paula Xavier

Ligações externas